Нагаев — русская и татарская фамилия; имеет женскую форму Нагаева.

 Нагаев, Алексей Иванович (1704—1781) — русский гидрограф и картограф, адмирал.
 Нагаев, Анвар Хасанович (род. 1922) — театральный художник.
 Нагаев, Борис Данилович — народный комиссар местной промышленности КазССР февраль 1946 г. — март 1946 г.
 Нагаев, Герман Данилович (1913—1979) — русский советский писатель.
 Нагаев, Епифан Иванович (1914—1944) — Герой Советского Союза.
 Нагаев, Ибрагим-Герей Садыкович — украинский архитектор.
 Нагаев, Иван Александрович (род. 1989) — узбекский футболист.
 Нагаев, Игорь Владимирович (род. 1966) — украинский спортсмен-олимпиец.
 Нагаев, Николай Васильевич (1883—1976) — генерал-майор Генерального штаба, участник белого движения. Архиепископ Ричмондский и Британский Русской православной церкви за рубежом.
 Нагаев, Сафтер (1941—2009) — крымскотатарский писатель.
 Нагаев, Юрий Александрович (род. 1930) — советский и российский авиационный инженер, учёный, предприниматель.

Нагаева 
 Нагаева, Зарема Садыковна (род. 1949) — советский архитектор.